Antimony est la traduction anglaise de l'élément antimoine (numéro atomique : 51)

Antimony peut aussi désigner :

Toponyme 
Antimony, ville du comté de Garfield dans l'Utah
Sommet Antimony, mont des San Emigdio en Californie

Personnage 
Antimony Carver, personnage de la bande dessinée en ligne Gunnerkrigg Court

Voir aussi

Homonymie de toponyme